Fazakas Géza (1973) színész
 Fazakas Géza (1990) labdarúgó